Daniel Pawłowski (jezuita)
 Daniel Pawłowski (trener)